Kicka ist der Familienname folgender Personen:

 Kryszina Kicka (* 1992), weißrussische Volleyballspielerin
 Zbigniew Kicka (1950–2022), polnischer Boxer